

Тимкове — село, Одеська область, Подільський район
 Тимкове — пункт пропуску на кордоні з Молдовою
 Тимкове — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці